El topónimo Beckley puede hacer referencia a:

 Beckley, una ciudad en el estado de Virginia Occidental (Estados Unidos).
 Beckley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de East Sussex (Inglaterra).
 Beckley, una aldea en el condado de Hampshire (Inglaterra).
 Beckley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Oxfordshire (Inglaterra).